Енчинов — фамилия; имеет женскую форму Енчинова.
 Енчинов, Толуш (1908—1965) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь обкома ВКП(б) Ойротской АО.
 Енчинов, Эжер Игнатьевич (род. 1982) — российский самбист, чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо.